Ternes steht für:
 Ternes (Métro Paris), U-Bahn-Station in Paris

Ternes oder Ternès ist der Familienname folgender Personen:
 Anabel Ternès (* 1972), deutsche Unternehmerin, Hochschullehrerin, Autorin, Vortragsrednerin
 August Ternes (1872–1938), deutscher Porträt-, Tier- und Stilllebenmaler der Düsseldorfer Schule
 Charles Marie Ternes (1939–2004), luxemburgischer Archäologe und Althistoriker
 Elmar Ternes (1941–2020), deutscher Sprachwissenschaftler
 Erika Ternes (* 1941), deutsche Politikerin (SPD)
 Neele Ternes (* 1980), deutsche Popsängerin und Songwriterin
 Tina Ternes (* 1969), deutsche Musikerin und Komponistin
 Waldemar Ternes, deutscher Lebensmittelchemiker und -technologe